Aéroport international de Birmingham (Birmingham International Airport) peut faire référence à :
 aéroport international de Birmingham, à Birmingham, en Angleterre ;
 aéroport international de Birmingham, à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis.